Sezon 2008/09 3. Ligi - 1. edycja rozgrywek niemieckiej 3. Ligi w piłce nożnej.

Nowa liga została zainaugurowana po reorganizacji trzeciego poziomu rozgrywek piłkarskich w Niemczech. Wcześniej (w latach 1994-08) trzecią klasą rozgrywkową była Regionalliga. Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do 2. Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną 2. Bundesligi. Trzy ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

3. Fußball-Liga

Drużyny 
W 3. Lidze w sezonie 2008/09 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 źródło: 
 1. FC Union Berlin i Fortuna Düsseldorf awansowały do 2. Bundesligi 2009/10.
 SC Paderborn 07 wygrał swoje mecze barażowe i awansował do 2. Bundesligi 2009/10.
 Stuttgarter Kickers i VfR Aalen spadły do Regionalligi 2009/10. 
 * Kickers Emden spadł do Oberligi 2009/10 (nie otrzymał licencji na grę w 3. Lidze 2009/10 i w następnym sezonie będzie występował w Oberlidze Niedersachsen-West - piąty poziom rozgrywek), dzięki czemu SV Wacker Burghausen  utrzymał się w 3. Lidze.

 ** Za wykroczenia licencyjne Stuttgarter Kickers został ukarany przez DFB 3. punktami ujemnymi.

Baraż o awans do 2. Bundesligi 

 VfL Osnabrück przegrał mecze barażowe i spadł do 3. Ligi 2009/10.
 SC Paderborn 07 wygrał mecze barażowe i awansował do 2. Bundesligi 2009/10.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 2008/09
 2. Bundesliga 2008/09
 Regionalliga 2008/09
 Oberliga 2008/09

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
2008 w Niemczech
2009 w Niemczech